Desa Manjung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Manjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,69, long 110,58), 
 Desa Manjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,59, long 110,69), 
 Desa Manjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,78, long 110,96), 
 Desa Manjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,62, long 111,29), 
 Desa Manjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,56, long 111,46), 
 Desa Manjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,02, long 111,84), 

Robotskapade Indonesienförgreningar